|-
| 174901 - || || 29 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174902 - || || 29 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174903 - || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174904 - || || 18 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174905 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174906 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174907 - || || 18 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174908 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174909 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174910 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174911 - || || 27 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174912 - || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174913 - || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174914 - || || 11 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174915 - || || 11 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174916 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174917 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174918 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174919 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174920 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174921 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174922 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174923 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174924 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174925 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174926 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174927 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174928 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174929 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174930 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174931 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174932 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174933 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174934 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174935 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174936 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174937 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174938 - || || 14 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 174939 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174940 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174941 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174942 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174943 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174944 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174945 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174946 - || || 14 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 174947 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174948 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174949 - || || 14 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174950 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174951 - || || 14 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174952 - || || 11 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174953 - || || 11 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174954 - || || 13 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174955 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174956 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174957 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174958 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174959 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174960 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174961 - || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174962 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174963 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174964 - || || 16 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174965 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174966 - || || 18 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174967 - || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174968 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174969 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174970 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174971 - || || 18 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174972 - || || 18 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174973 - || || 20 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 174974 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174975 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174976 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174977 - || || 20 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 174978 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174979 - || || 25 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174980 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174981 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 174982 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174983 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174984 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174985 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174986 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174987 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174988 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174989 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174990 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174991 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174992 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174993 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174994 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174995 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174996 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174997 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 174998 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 174999 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175000 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

4